Sthenele steht in der griechischen Mythologie für:

 Sthenele (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 Sthenele (Tochter des Akastos), Tochter des Akastos von Iolkos  und Mutter des Patroklos